Okręty US Navy o nazwie USS "Boise", pochodzącej od Boise:
 Pierwszy "Boise" (CL-47) był lekkim krążownikiem, który wszedł do służby w 1938. Sprzedany po II wojnie światowej Argentynie. Wycofany ze służby w 1978.
 Drugi "Boise" (SSN-764) jest okrętem podwodnym typu Los Angeles. Pozostaje w służbie od 1991 (stan na 2009).

Boise